Longboard kan syfta på:
Longboard (skate) – en större och längre variant av en skateboard
Longboard (surfingbräda)